Antrim megye (Észak-Írország)
 Antrim megye (Michigan)